Uriel Acosta (1585-1640) – filosofo portoghese
Uriel Acosta – film del 1914 prodotto dalla Great Players Feature Film Corporation
Uriel Acosta – film del 1919 diretto da Lajos Lázár
Uriel Acosta – film del 1920 diretto da Ernst Wendt